В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Сандру Чеккіні 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Сандра Чеккіні (фінал)
 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)
 Емануела Зардо (півфінал)
 Раффаелла Реджі (2-ге коло)

 Патрісія Тарабіні (2-ге коло)
 Катя Пікколіні (1-ше коло)
 Керрі Каннінгем (2-ге коло)
 Вероніка Мартінек (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1991